Manfred Schulze ist der Name folgender Personen:

* Manfred Schulze (Musiker) (1934–2010), deutscher Jazzmusiker
 Manfred Schulze (Schauspieler) (* 1942), deutscher Schauspieler
 Manfred Schulze (Theologe) (* 1945), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Manfred Schulz